Jock Stein (1922–1985), footballeur et entraineur écossais (Celtic F.C.) ;
 Johan Stein (1871–1951), astronome et jésuite néerlandais ;
 Johnny Stein (1891/5–1962), musicien américain.